Каракульджа (Кара-Кульджа) — название рек в Кыргызстане:
 Каракульджа — река в Ошской области, составляющая реки Карадарья
 Каракульджа — название реки Чаткал в верхнем течении (Джалал-Абадская область)

Населённые пункты
 Кара-Кульджа — центр Кара-Кульджинского района Ошской области.